

Відомі носії 
 Альберт Ейнштейн (1879 — 1955) — один з найвизначніших фізиків XX століття, лауреат Нобелівської премії 1921 року.
 Елізабет Робоз Ейнштейн — угорський біохімік і нейробіолог, піонер у галузі нейрохімії.
 Ельза Ейнштейн (1876—1936) — друга дружина та двоюрідна сестра Альберта Ейнштейна.

Астрономія 
 «Альберт Ейнштейн» — європейський автоматичний вантажний космічний корабель.
 2001 Ейнштейн — астероїд у поясі астероїдів у Сонячній системі.
 Ейнштейн — кратер на Місяці.

Інші значення 
 Ейнштейн (одиниця) — одиниця вимірювання, яка використовується в фотохімії.
 Ейнштейн (програма) — система виявлення вторгнень, яка захищає мережеві шлюзи вищих державних органів і установ США від несанкціонованого трафіку.